est la formule brute de plusieurs isomères.

 eugénitine, numéro CAS 

Polymère
 polytéréphtalate de butylène, numéro CAS